Ива́н О́сипович Ахре́мчик (16 декабря 1903, Минск — 9 марта 1971, Минск) — белорусский живописец. Народный художник Белорусской ССР (1949).

Биография 
Окончил Московский художественно-технический институт (1930). Работал в жанре станковой и монументальной живописи.

В 1930-х годах написал картины «Приход красных в Минск», «Осинторф». В послевоенный период создал роспись в фойе театров юного зрителя и оперного театра (вместе с И. А. Давидовичем) в зале Белорусского товарищества культурного союза в Минске.

Берет участие в выставках разного уровня от региональных до всесоюзных начиная с 1921 года.

Наиболее известными произведениями станковой живописи Ахремчика является картина «Оборона Брестской крепости», портрет народного артиста СССР Г. Глебова.

Его именем названо заведение «гимназия-колледж искусств им. И. О. Ахремчика». В этой школе два направления: музыка и художественное искусство. Большинство его картин находятся здесь. Именно отсюда выпустился белорусский композитор И.Л.Вержбовский.

Основные произведения это картины на историко-революционную и военно-патриотическую темы: «Подписание манифеста о создании БССР» (1929); «II съезд РСДРП» (1932), «Вступление Красной Армии в Минск в 1920 г.» (1934—1935), «Организация советской власти в Гомеле» (1939—1940), «Защитники Брестской крепости» (1957—1958); «Торф для Осинстроя» (1931). Также в списке работ художника есть лирические пейзажи «После дождя» (1945), «Июльский день» (1960), «Ранним утром» (1963).

Примечания

Ссылки 
 Ива́н О́сипович Ахре́мчик
 ОТКЗ

Художники по алфавиту
Художники Белоруссии
Художники XX века
Народные художники Белорусской ССР
Художники-соцреалисты Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании